Обединский:
 Обединский, Александр Петрович (род. 1955) — советский и украинский ватерполист.
 Обединский, Евгений Александрович (1983—2022) — украинский ватерполист, сын предыдущего.